Hannover-Langenhagen bezeichnet:
 den Flughafen Hannover-Langenhagen
 das KZ-Außenlager Hannover-Langenhagen.

Siehe auch:
 Langenhagen, eine Stadt nördlich von Hannover